The Reporter peut faire référence à :

Cinéma 
 The Reporter, un film américain de Joseph A. Golden, sorti en 1911;
 The Reporter, un court-métrage américain muet de John G. Blystone, réalisé en 1922,

Télévision 
 , une série télévisée américaine de 1964 ;

Presse 
 The Hollywood Reporter, une publication américaine de l'industrie du cinéma;
 Ethiopian Reporter, un bihebdomadaire éthiopien publié en amharique et en anglais.
 The Reporter (Lansdale), quotidien régional américain du borough de Lansdale, en Pennsylvanie.
 The Reporter (Fond du Lac), quotidien régional américain de la ville de Fond du Lac, dans le Wisconsin.

Voir aussi